Братиславський трамвай — трамвайна система в Братиславі, столиці Словаччини, що функціонує з 1895 року. Трамвайна система складається з 39,6 км колій, яким курсують 5 маршрутів. Ширина колії складає 1000 мм. Трамваї є основним громадським транспортом в місті.

Маршрути 
Станом на грудень 2020 року містом курсує 5 трамвайних маршрутів.

Інфраструктура 
Трамвайні депо:
 Юраїв Двір
 Красняни

Рухомий склад 

Основу рухомого складу складають трамваї Tatra які  виготовляються на заводах ČKD в Празі, а також багато їх модернізацій. Парк складають 244 вагони, з яких 230 експлуатуються на лінії. Середній вік вагону складає 23 роки, низькопідлогові трамваї відсутні.
 Tatra T3
 Tatra T3AS
 Tatra T3G
 Tatra T3M
 Tatra T3Mod
 Tatra T3S
 Tatra T3SU
 Tatra T3SUCS
 Tatra T3P
 Tatra K2
 Tatra K2YU
 Tatra K2G
 Tatra K2S
 Tatra T6A5
В 2006 році тестувався трамвай Škoda 06 T (без пасажирів).

Галерея

Посилання 
 Розклад руху автобусів, трамваїв, тролейбусів  
 Geschichte des ÖPNV auf imhd.sk 
 Karte der Straßenbahnentwicklung auf imhd.sk  
 Geschichte des ÖPNV auf der Seite des DPB 
 Jahresbilanz 2013 von DPB 

Братиславський трамвай